Да́ффи (, , ) — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Даффи, Адам (род. 1989) — британский снукерист.
  (1879—1955) — американский легкоатлет, чемпион США по бегу на 100 м (1899) и Новой Зеландии по бегу на 100 ярдов (1905).
  (род. ок. 1940) — британский регбист и спортивный функционер, президент Шотландского регбийного союза (2003—2004).
 Даффи, Билли (род. 1961) — британский рок-музыкант, гитарист группы The Cult.
 Даффи, Брайан (род. 1953) — американский астронавт.
  (1951—2022) — американский писатель, лауреат премии Уайтинга за художественное произведение (1988).
  (род. 1981) — ирландский регбист и игрок в гэльский футбол, участник Кубка мира по регби (2007).
  (род. 1954) — канадский экономист, президент Американской финансовой ассоциации (2009), член Американской академии искусств и наук (с 2007).
  (род. 1994) — новозеландский крикетчик, победитель турнира «Супер Смэш» по крикету Twenty20 в составе клуба «Отаго Волтс» (2013), брат Райана Даффи.
 Даффи, Джеймс:
  (1873—1968) — американский католический священник, епископ Гранд-Айленда (1913—1931).
  (1878—1969) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1935—1937).
 Даффи, Джеймс (1889—1969) — ирландский кавалер креста Виктории.
  (1937—2012) — американский аниматор, лауреат Дневной премии «Эмми» за мультсериал «Ох уж эти детки!» (1994).
 Даффи, Джим (род. 1959) — шотландский футболист и тренер, дядя Нила Даффи.
  (1890—1915) — канадский марафонец, победитель Бостонского марафона (1914).
  (род. 1983) — ирландский игрок в камоги, чемпионка Ирландии в составе команды графства Корк (2009).
 Даффи, Джералд (1896—1928) — американский сценарист.
 Даффи, Джозеф:
  (1932—2021) — американский педагог и чиновник, председатель Национального фонда гуманитарных наук (1977—1981), президент Массачусетского университета (1990—1991) и Американского университета (1991—1994), последний директор Информационного агентства США (1993—1999).
  (род. 1934) — ирландский католический священник, епископ Клохера (1979—2010).
  (род. 1956) — ирландский радиоведущий и публицист, ведущий передачи Liveline станции RTÉ Radio 1, лауреат премии Джейкоба (1992).
  (род. 1982) — новозеландско-британский регбист, чемпион Англии в составе клуба «Лестер» (2010).
 Даффи, Джозеф (род. 1988) — ирландский боец ММА.
 Даффи, Джон:
  (1836—1926) — американский солдат, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта (1864).
  (1844—1917) — австралийский юрист и политик, генеральный прокурор Виктории (1892), сын Чарльза Гэвана-Даффи (1816—1903).
  (1884—1944) — американский католический священник, епископ Сиракьюса (1933—1937) и Буффало (1937—1944).
  (1905—1984) — американский футболист, участник Олимпийских игр (1928).
  (1926—2015) — американский композитор, лауреат премии «Лавровый лист» Альянса американских композиторов (1980).
 Джон Дж. Даффи (род. 1938) - майор Армии США, герой Вьетнамской войны.
  (1963—2022) — канадский политтехнолог, лауреат премии Шонесси Коэна Фонда писателей Канады за произведение о политике (2002).
  (род. 1980) — британский игрок в регбилиг и тренер, игрок сборной Шотландии, главный тренер клуба Суперлиги «Ли Центурионс».
 Даффи, Джордж:
  (1843—1903) — ирландский врач, президент Королевской коллеги врачей Ирландии (1896—1898).
  (1882—1951) — ирландский юрист, политик и дипломат, министр иностранных дел (1922), председатель Высокого суда (1946—1951), сын Чарльза Даффи.
 Даффи, Джулия (род. 1951) — американская театральная, кино- и телеактриса.
  (род. 1962) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Парраматта Илс» (1983).
  (1915—1995) — австралийский врач и спортивный функционер, президент клуба Викторианской футбольной лиги «Мельбурн» (1963—1974).
  (1929—2004) — британский общественный деятель, председатель Союза работников транспорта и рабочих (1988—1996).
  (род. 1988) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе клуба «Канзас-Сити Роялс» (2015) и Мировой классики бейсбола (2017).
  (род. 1984) — шотландский футболист, игрок чемпионата Шотландии в составе клуба «Фалкирк».
  (род. 1992) — шотландский футболист, финалист Кубка Шотландии в составе клуба «Фалкирк» (2015).
 Даффи, Колин:
 Даффи, Колин (род. 1968) — ирландский националист, деятель Временной и Подлинной Ирландской республиканской армии.
 Даффи, Колин (род. 2003) — американский скалолаз.
 Даффи, Кристофер (Крис):
  (1884—1971) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клубов «Мидлсбро» и «Ньюкасл Юнайтед».
  (1918—1978) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Чарльтон Атлетик» (1947).
  (род. 1980) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Питтсбург Пайрэтс» и «Милуоки Брюэрс».
  (род. 1960 или 1961) — американский предприниматель, президент компании Carnival Cruise Line (с 2014).
 Даффи, Кэрол Энн (род. 1955) — популярная английская поэтесса, драматург.
  (род. 1951) — ирландский католический священник, епископ Клохера (с 2018).
  (1890—1961) — ирландский общественный и политический деятель, президент Ирландского конгресса профсоюзов (1923—1924, 1929).
 Даффи, Майкл:
  (род. 1938) — австралийский юрист и политик, министр связи (1983—1987) и торговых связей (1987—1990), генеральный прокурор (1990—1993).
  (род. 1946) — канадский журналист и политик, член Сената (2009—2021), внук Чарльза Гэвана-Даффи (1874—1958).
  (род. 1957) — австралийский журналист и писатель.
  (род. 1958) — американский журналист, лауреат Голдсмитской премии Гарвардского университета за журналистсткое расследование (1998).
  (род. 1994) — ирландский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Дандолк» (2018, 2019).
 Даффи, Меган (род. 1984) — американская баскетболистка и тренер.
 Даффи, Мэтт:
  (род. 1990) — новозеландский регбист, полуфиналист Кубка Mitre 10 в составе клуба «Норт Харбор» (2017).
  (род. 1991) — американский бейсболист, победитель Мировой серии в составе клуба «Сан-Франциско Джайентс» (2014).
  (род. 1967) — британский футболист и тренер, финалист Кубка Шотландской лиги в составе клубов «Данди» (1995) и «Эйр Юнайтед» (2002), племянник Джима Даффи.
 Даффи, Патрик:
  (1875—1946) — ирландский политик, член Палаты представителей (1923—1927).
  (род. 1920) — британский экономист и политик, член Палаты общин]] (1963—1966, 1970—1992), председатель Парламентской ассамблеи НАТО (1988—1990).
  (1921—1987) — ирландский фехтовальщик, участник Олимпийских игр (1948, 1952).
 Даффи, Патрик (род. 1949) — американский телеактёр.
  (1954—1999) — британский адвокат и правозащитник, председатель международного совета Amnesty International (1989—1991).
  (1932—2011) — американский католический священник, епископ Монгу (1997—2011).
  (1867—1890) — американский боксёр, чемпион мира в полусреднем весе (1888—1890), член Международного зала славы бокса в категории пионеров (2008).
  (род. 1991) — новозеландский крикетчик, игрок турнира «Планкет Шилд» в составе клуба «Отаго Волтс», брат Джейкоба Даффи.
  (род. 1959) — британская художница, чьи работы входят в частности в собрание Ольстерского музея..
  (род. 1985) — валлийский футболист, игрок Премьер-лиги Англии в составе клуба «Портсмут» (2004).
 Даффи, Роберт
  (1922—1978) — американский баскетболист, финалист Баскетбольной ассоциации Америки в составе клуба «Чикаго Стэгс» (1947).
  (род. 1940) — американский баскетболист, игрок клубов НБА «Сент-Луис Хокс» и «Детройт Пистонс».
  (род. 1954) — американский полицейский и политик, мэр Рочестера (штат Нью-Йорк; 2006—2010), вице-губернатор штата Нью-Йорк (2011—2014).
 Даффи, Роджер:
  (1931—2003) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Футскрей» (1954).
  (род. 1967) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Нью-Йорк Джетс» и «Питтсбург Стилерз».
 Кампос-Даффи, Рэйчел (род. 1971) — американская телеактриса.
  (род. 2000) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Женской австралийской футбольной лиги «Фримантл».
  (род. 1965) — британский философ и общественный деятель, обладатель медали Альберта Королевского общества искусств (2008).
 Даффи, Стелла (род. 1963) — британская писательница и актриса.
  (род. 1960) — британский музыкант, сооснователь группы Duran Duran, номинант на премию Айвора Новелло за международный хит (2006).
  (род. 1990) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Миннесота Твинс».
  (род. 1969) — ирландская бегунья, победитель Дублинского марафона (1998).
  (род. 1958) — американский предприниматель, председатель биржи CME Group (с 2002).
  (1922—1985) — британский общественный деятель, президент Объединённого инженерного союза (1978—1985).
  (1894—1989) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Типперари (1925).
  (1806—1868) — ирландский солдат, кавалер Креста Виктории за участие в подавлении восстания сипаев (1857).
 Даффи, Трой (род. 1971) — американский сценарист, режиссёр и актёр.
 Даффи, Тодд (род. 1985) — американский боец смешанных единоборств и актёр.
  (1867—1932) — ирландский общественный и политический деятель, член Палаты общин Великобритании (1922—1924).
  (1865—1945) — ирландский политик, член Палаты общин Великобритании (1900—1918) и Палаты представителей Ирландии (1927).
  (1886—1936) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Огайо (1933—1936).
 Даффи, Флора (род. 1987) — бермудская триатлонистка.
 Даффи, Фрэнсис (Фрэнк):
  (1852—1936) — австралийский юрист, председатель Верховного суда Австралии (1931—1935), сын Чарльза Даффи.
  (1861—1955) — американский общественный деятель, генеральный секретарь Объединённого братства плотников и столяров Америки (1901—1948).
  (1888—1979) — американский юрист и политик, член Сената (1933—1939), председатель Апелляционного суда седьмого округа США (1954—1959).
  (1890—1977) — американский политик, вице-губернатор штата Северная Дакота (1957—1959).
  (род. 1937) — американский конник, участник Олимпийских игр (1956).
  (род. 1940) — британский архитектор, президент Королевского института британских архитекторов (1993—1995).
  (род. 1946) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Кливленд Индианс».
  (род. 1958) — ирландский католический священник, епископ Арды и Клонмакнойса (2013—2021), архиепископ Туама (с 2021).
 Даффи, Фрэнк (1959—2010) — шотландский и британский кёрлингист на колясках.
  (род. 1971) — ирландский политик, член Палаты представителей (с 2020).
 Даффи, Хью:
  (1866—1954) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе клуба «Бостон Бинитерс» (1892).
  (1934—2017) — британский регбист, финалист Лиги регби Англии в составе клуба «Галифакс» (1966).
 Даффи, Чарльз:
  (1816—1903) — ирландский и австралийский журналист, поэт и политик, премьер-министр колонии Виктория (1871—1872) и председатель Законодательного собрания Виктории (1877—1880), отец Джона, Фрэнка и Джорджа Гэванов-Даффи.
  (1874—1958) — канадский политик, председатель Законодательного собрания провинции Остров Принца Эдуарда (1920—1923), дед Майка Даффи.
 Даффи, Шейн (род. 1992) — ирландский и североирландский футболист.
  (род. 1971) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Висконсин (2011—2019).
 Даффи, Эдвард:
  (1844—1888) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Чикаго Уайт Стокингс» (1871).
  (1883—1918) — южноафриканский бегун, участник Олимпийских игр (1908).
  (1899—1962) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (1931, 1934, 1940).
 Даффи, Эйми Энн (более известна как просто Даффи; род. 1984) — британская поп-исполнительница.
  (род. 1947) — ирландский историк, лауреат Готорнденской премии (2002), член Британской академии (с 2004).

Вымышленные персонажи
 Даффи Дак — мультипликационный персонаж из мультсериалов студии Warner Brothers Looney Tunes и Merrie Melodies.

Топонимы
 Даффи — район округа Уэстон-Крик в городе Канберра в Австралии.
 Мак-Даффи — округ штата Джорджия, США.

См. также 
 О’Даффи, Оуэн (1892—1944) — ирландский военный и политический деятель.